Dywizje piechoty (strzelców) noszące numer 24:

Wojska Polskiego:
 24 Dywizja Piechoty (1921-1939)
 24 Dywizja Piechoty Armii Krajowej (1944)
 24 Dywizja Piechoty (1951-1952)

Armii Austro-Węgier:
 24 Dywizja Piechoty

British Army
 24 Dywizja Piechoty (24th Division, 1914-1919)

Armée de terre
 24 Dywizja Piechoty (24e division d'infanterie)
 24 Dywizja Powietrzndesantowa (24e division aéroportée)

Cesarskiej Armii Japońskiej
 24 Dywizja Cesarstwa Japonii (第24師団)

Armii Cesarstwa Niemieckiego:
 24 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego (2 Królewsko-Saksońska)
 24 Dywizja Rezerwowa Cesarstwa Niemieckiego (2 Królewsko-Saksońska)

Wehrmachtu:
 24 Dywizja Piechoty

Armii Imperium Rosyjskiego:
 24 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego

Armii Czerwonej (1918–1946):
 24 Dywizja Strzelecka, 1. (1918–1941) i 2. formowania (1942–1945)

Armii Radzieckiej (1946–1991/1993)
 24 Dywizja Zmechanizowana, 24 DS 3. formowania (1945–1992)

Sił Zbrojnych Ukrainy
 24 Dywizja Zmechanizowana, od 2003 – 24 Samodzielna Brygada Zmechanizowana

United States Army
 24 Dywizja Piechoty (USA)

Zobacz też 
 24 Dywizja Górska SS Karstjäger
 24 Dywizja Pancerna